Louise von Sachsen-Coburg und Gotha ist der Name folgender Personen:

 Louise, Duchess of Argyll (1848–1939), Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha 
 Louise von Großbritannien und Irland (1867–1931), Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha